Schwinge steht für:

 Armschwinge, die großen Federn beim Vogelflügel
 Schwinge (Fahrzeugtechnik), eine Bauart der Radaufhängung an Fahrzeugen
 Schwinge, Glied eines Koppelgetriebes, siehe Koppelgetriebe#Schwinge
 Rahmenkorb, ein flacher geflochtener Korb, siehe Korb (Behälter) #Flechttechniken
 Schwinge (Einheit), ein veraltetes Volumenmaß

Schwinge ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Schwinge (Fredenbeck), Ortsteil der Gemeinde Fredenbeck im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Ortsteil der Stadt Loitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Schwinge (Elbe), Nebenfluss der Elbe in Niedersachsen
 Schwinge (Peene), Nebenfluss der Peene in Vorpommern

Schwinge ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Schwinge (1903–1994), deutscher Jurist und Autor
 Ernst-Richard Schwinge (* 1934), deutscher Altphilologe
 Friedrich Schwinge (1852–1913), deutscher Maler
 Gerhard Schwinge  (* 1934), Kirchenhistoriker und wissenschaftlicher Bibliothekar
 Ulli Schwinge (* 1955), deutscher Schlagersänger und Komponist

Siehe auch:
 Schwing
 Schwingen (Begriffsklärung)